Euros steht für:
 Euros, in der griechischen Mythologie der Ostwind, einer der Anemoi
 Euros (Gattung) , 1881, Mottengattung aus der Familie Noctuidae

Siehe auch:
 Euro (Begriffsklärung)
 Evros